Vincenzo Errante – politico italiano (1813-1891) 
 Vincenzo Errante – germanista italiano (1890-1951)